Горняки:

 Горняки́  — люди, работающие на добыче полезных ископаемых подземным способом; работники горной промышленности, горнорабочие или горные инженеры.

Топоним

Белоруссия 
  — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Хорватия 
  — населённый пункт в общине Пресека Загребской жупании.
  — населённый пункт в общине Храшчина Крапинско-Загорской жупании.